Чемпионат Люксембурга по футболу 1954/1955 — 41-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1954/1955
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1954 году
1955 год в Люксембурге